Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Shanghai Rolex Masters 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. Oktober 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Shanghai